

Anno 
 576 o 576 a.C.

Codici 
 576 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Burwash, nell'East Sussex, in Inghilterra

Matematica 
 576 – numero